Pattberg steht für
 Halde Pattberg, (kurz "Der Pattberg") Bergehalde Pattberg in Moers Repelen, gehörte mit zur Schachtanlage Pattberg

Personen:
 Auguste Pattberg (1769–1850), deutsche Sammlerin von Liedern und Sagen sowie Dichterin.
 Heinrich Pattberg (1862–1934), Bergwerksdirektor und Namensgeber der Schachtanlage Pattberg in Moers Repelen
 Thorsten J. Pattberg (* 1977), deutscher Kulturkritiker
 Wilhelm Pattberg (1865–1937), Bergwerksdirektor in China, Bruder von Heinrich Pattberg

Siehe auch:
 Padberg (Begriffsklärung)
 Pattenberg